Макото Ниномия (; ) — японская теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2018); победительница шести турниров WTA в парном разряде.

Общая информация

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (3)

Победы (1) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (14)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (34)

Победы (22)

Поражения (12)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Японии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года